Parseghian ist der Familienname folgender Personen:

 Ara Parseghian (1923–2017), amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Kegham Parseghian (1883–1915), armenischer Schriftsteller, Kolumnist, Publizist, Lehrer, Redakteur und Journalist